Schattbach heißen:

 Schattbach (Gemeinde Eben), Katastralgemeinde im Ennspongau, Land Salzburg
 Schattbach (Fritzbach), Fluss zum Fritzbach (Salzach) bei Eben im Pongau
 Schattbach (Ruhr), Nebengewässer des Oelbachs in Bochum